Wójt steht für:
 Wójt, Bürgermeister polnischer Landgemeinden, siehe Vogt #Polen

Personen:
 Łukasz Wójt (* 1982), deutsch-polnischer Freistil- und Lagenschwimmer

Siehe auch:
 Woit
 Woydt